Tetracentrum är ett släkte av fiskar. Tetracentrum ingår i familjen Ambassidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Tetracentrum